Fusicladium — рід грибів родини Venturiaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
До роду Fusicladium відносять 173 видів:

Примітки

Джерела 
 Bonorden, H.F. 1851. Handbuch der allgemeinen Mykologie. :1-336 - P.80

Роди грибів